

Patronymie
 Seka est un des « rois du Nord » de l’Égypte prédynastique mentionnés par la Pierre de Palerme.
 Seka est une actrice américaine de films pornographiques.
 Joelle Séka (1970-2008) est une chanteuse originaire de la Côte d'Ivoire.
 Monique Séka est une chanteuse de Côte d'Ivoire.
 Noel Seka (né en 1984) est un footballeur béninois.
 Roméo Seka (né en 1984) est un footballeur ivoirien

Voir aussi
CK